Влади́мир Ива́нович Ра́дченко:
 Радченко, Владимир Иванович (1948—2023) — генерал армии Украины.
 Радченко, Владимир Иванович (род. 1941) — первый заместитель председателя Верховного суда РФ.